Schweffel ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:

 Howaldtswerke-Deutsche Werft (früher Maschinenbauanstalt und Eisengießerei Schweffel & Howaldt), deutsche Werft